Green, palabra que en idioma inglés equivale casi siempre a la española castellana verde, aunque en inglés también significa prado o zona cubierta por césped. Por extensión puede referirse al ecologismo.

En cuanto apellido pese a ser una palabra de origen inglés es muy frecuente entre los irlandeses y sus descendientes ya que el inglés Oliver Cromwell tras combatirlos impuso a los irlandeses apelativos correspondientes a las denominaciones dadas a los colores (Brown, Red, White etc.) en idioma inglés; entonces Green puede referirse a:

Personas
A. C. Green, exjugador estadounidense de baloncesto;
Adam Green, músico y cantante judío estadounidense;
Agustín de Iturbide y Green (1863 - 1925), príncipe de Iturbide, México;
Ake Green, pastor pentecostal sueco;
Al Green (Albert Greene), cantante y compositor estadounidense;
André Green, psicoanalista francés;
Bill Green (1940 - 1994), jugador estadounidense de baloncesto;
Billy Green Bush, actor estadounidense;
Brian Austin Green, actor estadounidense;
Cecil Howard Green (1900 - 2003), geofísico estadounidense;
Charlie Green, cantante británico de ascendencia filipina;
Danny Green, jugador estadounidense de baloncesto;
Darrell Green, exjugador de fútbol americano;
David A. Green, astrónomo británico;
Derrick Green, vocalista y guitarrista rítmico estadounidense;
Emma Green, atleta sueca;
Eva Green, actriz y compositora francesa;
George Green, matemático británico (1793 - 1841);
Gerald Green, jugador estadounidense de baloncesto; 
Grant Green (1935 - 1979), guitarrista y compositor estadounidense de jazz;
Hamilton Green, político guyanés;
Henry Green (1905 - 1973), alias de Henry Vincent Yorke, escritor británico;
Jeff Green, jugador estadounidense de baloncesto; 
Jeremiah Green, baterista estadounidense;
Johnny Green, exjugador estadounidense de baloncesto; 
Julien Green (Julian Hartridge Green) (1900 - 1998),  escritor estadounidense; 
Kenny Green, exjugador estadounidense de baloncesto;
Max Green, bajista estadounidense;
Mike Green, exjugador estadounidense de baloncesto;
Nigel Green (1924 - 1972), actor de teatro, cine y televisión británico;
Otis H. Green (1895 - 1961), hispanista estadounidense;
Peter Green (Peter Allen Greenbaum), guitarrista inglés de blues rock;
Peter Shaw Green, botánico y pteridólogo inglés;
Rickey Green, exjugador estadounidense de baloncesto;
Robert Green, futbolista británico;
Robson Green, actor, cantante y compositor inglés;
Roger Lancelyn Green (1918 – 1987), biógrafo y escritor infantil británico;
Rosario Green (María del Rosario Gloria Green Macías), política, diplomática y académica mexicana;
Rosina Lippi-Green, escritora estadounidense;
Seth Green, actor y productor de televisión estadounidense; 
Sewall Green Wright (1889 – 1988), genetista estadounidense;
Sidney Green, exjugador estadounidense de baloncesto;
Sihugo Green (1933 - 1980), jugador estadounidense de baloncesto;
Taurean Green, jugador estadounidense de baloncesto;
Thomas Green (1894 - 1975), atleta olímpico inglés; 
Tom Green, cómico canadiense;
Tommie Green (1956 - 2015), jugador y entrenador estadounidense de baloncesto;
Thomas Hill Green (1836 – 1882), filósofo inglés;
Wayne Green, editor y escritor estadounidense;
Willie Green, jugador estadounidense de baloncesto;
Yaniv Green, jugador de baloncesto israelí;

Personajes
Colette Green, personaje ficticio del videojuego Half-Life;
Green Green, serie animé, adaptada de un juego hentai, de género ecchi;
Green Man, superhéroe miembro de los Green Lantern Corps;
Green Ranger, designación otorgada a un personaje en cada temporada de la serie de TV Power Rangers;
Jake Green, personaje protagonista de la serie Jericho;
Rachel Green, personaje ficticio de la serie de televisión Friends;
Chuck Green, personaje ficticio del videojuego Dead Rising 2;

Lugares
Green (Kansas), ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Kansas;
Green (Ohio), ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Ohio;
Green Bay (Wisconsin), ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin;
Green Park, uno de los Parques Reales de Londres;
Río Green, río en el Oeste de los Estados Unidos;

Música 
Green, álbum de la banda estadounidense R.E.M.;
Green Carnation, banda de rock y metal progresivo de Noruega;
Green Day, banda estadounidense de Punk Rock;
Green Desert, álbum del grupo de música electrónica Tangerine Dream;
Green on Red, banda estadounidense de rock;
Green Piano, banda de blues-rock y rock progresivo de España (1969 - 1972);
Green River, banda de rock de Seattle, Estados Unidos (1984 - 1987);
Grupo Green, banda de cumbia argentina;
Pink + Green, álbum de Venetian Snares;
Soilent Green, banda de deathgrind y sludge metal de Louisiana;
Green, una canción de la cantante estadounidense Raven-Symoné.

Deportes
Green Cross, club de deportes chileno.
Green, superficie sobre la que se encuentra el hoyo en el golf. [951424686]